Il singolare del WTA New Jersey 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–2 Andrea Temesvári.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Pam Shriver (secondo turno)
  Jana Novotná (primo turno)
  Katerina Maleeva (secondo turno)

 Hana Mandlíková (quarti di finale) 
 Catarina Lindqvist (secondo turno) 
 Terry Phelps (secondo turno) 
 Sylvia Hanika (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA New Jersey 1989